Vico (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
Vico (Italië), een plaats in de Italiaanse gemeente Edolo